Cupira peut désigner :

Toponymes

Cupira : une ville de l'État du Pernambouc.

Cúpira : chef-lieu de la municipalité de Pedro Gual dans l'État de Miranda ;
 Cúpira : l'une des 2 paroisses civiles de la municipalité de Pedro Gual dans l'État de Miranda.

Homonymie de toponyme